Kim Dzsihjon (1974) dél-koreai tollaslabdázónő, olimpikon
 Kim Dzsihjon (1985) dél-koreai kosárlabdázónő, olimpikon
 Kim Dzsihjon (1989) dél-koreai úszó, olimpikon